Jindřich Brunšvicko-Lüneburský (15. září 1468 – 19. února 1532, Wienhausen) byl v letech 1486 až 1520 lüneburským knížetem.

Život 
Jindřich se narodil jako syn Oty V. Brunšvicko-Lüneburského a Anny Nasavsko-Dillenburské. V roce 1586 převzal moc od své matky, která vládla od smrti Jindřichova děda Fridricha Pobožného jako regentka. Jindřichova vláda byla poznamenána komplikacemi souvisejícími s Hildesheimským biskupským sporem. Jindřich byl na straně biskupa a proti šlechtě z Hildesheimu a Welfům z Brunšviku. V roce 1519 Jindřich zvítězil v bitvě u Soltau, ale zásah nově zvoleného císaře Karla V. proměnil vítězství dosažené na bojišti v porážku. Jindřich byl během voleb na straně Francouzů, a tak si vysloužil nepřátelství Karla V. Dva nejstarší Jindřichovi synové se stali regenty země a Jindřich odešel do exilu ke dvoru francouzského krále. Jindřich se vrátil v roce 1527, když v Lüneburgu začínala Reformace, a s pomocí odpůrců Reformace se pokusil získat kontrolu v zemi. Jeho pokus selhal, a tak se vrátil do Francie. Do své země se vrátil v roce 1530. Poslední dny strávil v knížecím domě v Lüneburgu, který mu dal jeho nejstarší syn. Po smrti první manželky Markéty Saské se nerovně oženil s Annou von Campe. Zemřel 19. února 1532 ve Wienhausenu ve věku 64 let. Pohřben byl v tamním klášteře.

Manželství a potomci 
27. února 1487 se v Celle jako osmnáctiletý oženil s o rok mladší Markétou, nejmladší dcerou saského kurfiřta Arnošta. Manželé spolu měli sedm dětí:

 Anna Brunšvicko-Lüneburská (1492–?)
 Alžběta Brunšvicko-Lüneburská (1494–1572), ⚭ 1519 Karel II. z Guelders (9. listopadu 1467 – 30. června 1538), vévoda z Guelders
 Ota I. Brunšvicko-Harburský (1495–1549), kníže lüneburský, baron z Harburku, ⚭ 1527 Meta von Campe
 Arnošt I. Brunšvicko-Lüneburský (1497–1546), brunšvicko-lüneburský vévoda, ⚭ 1528 Žofie Meklenbursko-Schwerinská (1508–1541)
 Apolonia Brunšvicko-Lüneburská (1499–1571), jeptiška
 Anna Brunšvicko-Lüneburská (1502–1568), ⚭ 1525 Barnim XI. Pomořanský (1501–1573), vévoda pomořanský
 František Brunšvicko-Lüneburský (1508–1549), ⚭ 1547 Klára Sasko-Lauenburská (13. prosince 1518 – 27. března 1576)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 15. září
Narození v roce 1468
Úmrtí 19. února
Úmrtí v roce 1532
Welfové